Skripnik ist der Familienname folgender Personen:

 Iryna Skripnik (* 1970), weißrussische Skilangläuferin
 Viktor Skripnik (* 1969), ukrainischer Fußballspieler und -trainer